Geiler-Morath bezeichnet das Kabarett-Duo aus den Personen:

Voli Geiler und
Walter Morath